El Conde Julio de Lippe-Biesterfeld (; 2 de abril de 1812-17 de mayo de 1884) fue Conde de Lippe-Biesterfeld entre 1840 y 1884 y padre de Ernesto II, regente del Principado de Lippe. Es un ancestro del rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos.

Primeros años 
Julio nació en Oberkassel, Reino de Prusia (ahora Renania del Norte-Westfalia, Alemania), siendo el quinto vástago y segundo varón del Conde Ernesto I de Lippe-Biesterfeld (1777-1840) (hijo del Conde Carlos de Lippe-Biesterfeld y de la Condesa Fernanda de Bentheim-Tecklenburg-Rheda) y de su esposa, Modeste von Unruh (1781-1854), (hija de Carlos Felipe von Unruh y de Isabel Enriqueta Dorotea von Kameke).

Matrimonio 
Julio contrajo matrimonio el 30 de abril de 1839 en Castell con la Condesa Adelaida Clotilde Augusta de Castell-Castell (1818-1900), hija del Conde Federico de Castell-Castell, y de su esposa la Princesa Emilia de Hohenlohe-Langenburg, hija del Príncipe Carlos Luis de Hohenlohe-Langenburg.

Tuvieron catorce hijos:
Conde Ernesto de Lippe-Biesterfeld (20 de marzo de 1840 - 28 de marzo de 1840);
Condesa Emilia Amalia Modesta Ernestina Bernardina de Lippe-Biesterfeld (1 de febrero de 1841 - 11 de febrero de 1892), desposó en 1864 al Príncipe Otón I de Salm-Horstmar, con descendencia;
Conde Ernesto II de Lippe-Biesterfeld (9 de junio de 1842 - 26 de septiembre de 1904), desposó en 1869 a la Condesa Carolina de Wartensleben, con descendencia;
Conde Adalberto de Lippe-Biesterfeld (15 de octubre de 1843 - 2 de diciembre de 1890);
Condesa Matilde de Lippe-Biesterfeld (7 de diciembre de 1844 - 10 de enero de 1890);
Príncipe Leopoldo de Lippe (12 de mayo de 1846 - 28 de enero de 1908);
Conde Casimiro de Lippe-Biesterfeld (5 de octubre de 1847 - 16 de febrero de 1880);
Conde Oscar de Lippe-Biesterfeld (18 de diciembre de 1848 - 17 de enero de 1849);
Condesa Juana de Lippe-Biesterfeld (6 de marzo de 1851 - 31 de enero de 1859);
Conde Federico de Lippe-Biesterfeld (10 de mayo de 1852 - 15 de agosto de 1892), desposó en 1882 a la Princesa María de Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, con descendencia;
Condesa Isabel de Lippe-Biesterfeld (25 de septiembre de 1853 - 24 de enero de 1859);
Príncipe Rodolfo de Lippe (27 de abril de 1856 - 21 de junio de 1931), desposó en 1889 a la Princesa Luisa de Ardeck, con descendencia;
Príncipe Federico Guillermo de Lippe (16 de julio de 1858 - 6 de agosto de 1914), desposó en 1895 a la Condesa Gisela de Ysenburg y Büdingen en Meerholz (nieta del Príncipe Ernesto Casimiro II de Ysenburg y Büdingen), con descendencia (entre ellos la Princesa Calixta de Lippe);
Conde Federico Carlos de Lippe-Biesterfeld (19 de junio de 1861 - 1 de abril de 1901).

Ancestros

Referencias 
L'Allemagne dynastique, Huberty, Giraud, Magdelaine, Reference: II 288
Europäische Stammtafeln, Band I, Frank Baron Freytag von Loringhoven, 1975, Isenburg, W. K. Prinz von, Reference: Page 148
Gens Nostra, Reference: 1962

Casa de Lippe
Condes de Alemania